Hoppers F.C. é uma equipe antiguana de futebol com sede em St. John's, capital de Antígua e Barbuda. Disputa a primeira divisão de Antígua e Barbuda (Campeonato Antiguano de Futebol).

Seus jogos são mandados no Antigua Recreation Ground, que possui capacidade para 18.000 espectadores.

História 

O Hoppers F.C. foi fundado em 1969.

Títulos 

CTV Warriors' Cup: 1
2005

Campeão de Antígua e Barbuda: 2015/16 e 2017/18.http://www.rsssf.com/tablesa/antigchamp.html

Elenco 2011/12 

Clubes de futebol de Antígua e Barbuda
Clubes de futebol fundados em 1969